Tyereki járás, az oroszországi Csecsenföld egyik járása
 Tyereki járás, az oroszországi Kabard- és Balkárföld egyik járása